Dalia graminis — вид пилильщиков из семейства Pergidae. Встречается в Австралии (Северная территория). Развивается на злаковых растениях Digiterea sp. и Pennisetum glaucum (L.) R.Br. (Poales, Poaceae). Единственный вид рода Dalia.

Примечания

Литература 
 

Пергиды
Монотипические роды перепончатокрылых
Насекомые Австралии
Животные, описанные в 2005 году